Дымка — станция в Северном районе Оренбургской области в составе Староборискинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километров по прямой на север от районного центра села Северного на железнодорожной линии Ульяновск-Уфа.

Население 
Население составляло 190 человек в 2002 году (русские 72 %), 120 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Оренбургская область)